Kanth kan syfta på:

Personer 
 Krishan Kanth (1927-2002), indisk politiker.

Geografi

Indien 

 Kānth, ort, Uttar Pradesh, Morādābād,

Polen 

 Kąty Wrocławskie  Nedre Schlesiens vojvodskap, Powiat wrocławski,

Se även 
 Kant (olika betydelser)

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar